Ternowe (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske, siehe Ternowe (Pokrowske)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Ternowe (Synelnykowe)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Schachtarsk, siehe Ternowe (Schachtarsk)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Dobrowelytschkiwka, siehe Ternowe (Dobrowelytschkiwka)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Holowaniwsk, siehe Ternowe (Holowaniwsk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, siehe Ternowe (Starobilsk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Krasnodon, siehe Ternowe (Krasnodon)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, siehe Ternowe (Baschtanka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, Siedlungsgemeinde Komysch-Sorja, siehe Ternowe (Polohy, Komysch-Sorja)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, Landgemeinde Fedoriwka, siehe Ternowe (Polohy, Fedoriwka)